Barbora Krejčíková era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare in questa edizione.

In finale Angelique Kerber ha sconfitto Kaja Juvan con il punteggio di 7-6(5), 6(0)-7, 7-6(5).

Teste di serie 

  Karolína Plíšková (semifinale)
  Angelique Kerber (Campionessa)
  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Elise Mertens (quarti di finale)
  Zhang Shuai (primo turno)

  Sloane Stephens (primo turno) 
  Tereza Martincová (ritirata) 
  Magda Linette (quarti di finale) 
  Viktorija Golubic (quarti di finale)

Wildcard 

  Angelique Kerber (Campionessa)
  Carole Monnet (primo turno)

  Karolína Plíšková (semifinale) 
  Samantha Stosur (primo turno)

Protected ranking 

  Daria Saville (primo turno)

Qualificate 

  Julie Gervais (primo turno)
  Lina Glushko (primo turno)

  Ekaterina Makarova (secondo turno) 
  Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)

Lucky loser 

  Nefisa Berberović (secondo turno)
  Angelina Gabueva (primo turno)

  Katharina Hobgarski (primo turno) 
  Yana Morderger (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2022